US Open 2003 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 25 sierpnia a 7 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 123. edycja rozgrywek.

Nowym mistrzem turnieju singlowego u mężczyzn został Andy Roddick, dla którego był to pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Belgijka Justine Henin-Hardenne wygrała zawody rozgrywane w Nowym Jorku w konkurencji singla u kobiet. Był to zarazem jej pierwszy triumf w USA, a drugi rangi wielkoszlemowej. Debliści Jonas Björkman i Todd Woodbridge zwyciężyli w rywalizacji gry podwójnej u panów. Björkman po raz szósty wzniósł puchar wielkoszlemowy w swojej karierze, a pierwszy na ziemi amerykańskiej, z kolei Woodbridge po raz trzeci wygrał w Nowym Jorku i czternasty w zawodach z cyklu Wielkiego Szlema. Konkurencja gry podwójnej u kobiet zakończyła się zwycięstwem Virginii Ruano Pascual i Paoli Suárez. Zawodniczki obroniły tym samym mistrzostwo wywalczone z 2002 roku.

Turniej wielokrotnie przerywany był przez opady deszczu, co wpłynęło na decyzję organizatorów o odwołaniu rozgrywek deblowych z cyklu juniorów.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Bibliografia 
 
 

US Open 2003
2003 w stanie Nowy Jork